Антонина Дубинина  — сербская фигуристка российского происхождения, выступающая в одиночном катании. Шестикратная чемпионка Сербии, участник финального этапа чемпионата Европы 2019 года.

Биография 
Антонина Дубинина родилась в Москве 23 октября 1996 года. По состоянию на май 2022 года, она является студенткой университета.

Карьера

Выступления за Россию 
Антонина Дубинина начала заниматься фигурным катанием в 2001 году. Тренировалась в центре детско-юношеского спорта в Мытищах. На международных соревнованиях представляла Россию три раза.

Выступления за Сербию 
Впервые выступила за Сербию в 2016 году на турнире Lombardia Trophy 2016. Заняла 29 место на Чемпионате Европы по фигурному катанию в 2017 году. Участвовала в Чемпионате Европы и в Чемпионате мира в 2018 году. Дубинина Вышла в финальный этап Чемпионата Европы 2019.

Спортивные достижения

За Сербию

За Россию

Примечания

Ссылки 
 Антонина Дубинина на сайте FSkate.ru (Архивировано)
Родившиеся 23 октября
Родившиеся в 1996 году
Родившиеся в Москве
Фигуристы по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Фигуристы Сербии
Фигуристы России